Miloš Kupec, češki hokejist, * 22. februar 1955, Češka.

Kupec je bil dolgoletni hokejist češkega kluba Dukla Jihlava. Skupno je v češkoslovaški ligi za ta klub odigral 397 tekem, na katerih je dosegel 77 golov in 98 podaj. V sezonah 1987/1988 in 1990/1991 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana v jugoslovanski ligi. Za češkoslovaško mladinsko reprezentanco je nastopil na Evropskem mladinskem prvenstvu 1974, kjer je na petih tekmah dosegel pet golov in tri podaje.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Zoldo
| Italijanska 2. liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Zoldo
| Italijanska 2. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti SG Zoldo